Kvalifikacije za Europsko prvenstvo u nogometu 2016. igrane su od rujna 2014. do studenoga 2015. godine da bi se odredila konačna 23 sudionika prvenstva, uz domaćina Francusku.

Ukupno su 53 nogometne reprezentacije sudjelovale u kvalifikacijama, s Gibraltarom koji je po prvi put nastupio u natjecanju. Ždrijeb kvalifikacija održan je 23. veljače 2014. u Palais des Congrès Acropolis u Nici. Nositelji ždrijeba odrđeni su prema UEFA-inim nacionalnim koefcijentima, koji su objavljeni uoči ždrijeba na siječanjskom sastanku Izvršnog odbora UEFA-e u Nyonu.

Kvalificirane momčadi

1 Podebljanim slovima označen je prvak te godine. Kosim slovima označena je država domaćin te godine.
2 Od 1960. do 1992., Češka se natjecala kao Čehoslovačka.
<div id="3">3 Od 1960. do 1988., Njemačka se natjecala kao SR Njemačka.
<div id="4">4 Od 1960. do 1988., Rusija se natjecala kao Sovjetski savez, a 1992. godine kao Zajednicu neovisnih država.

Kvalifikacijske skupine
Napomena za boje
  Momčad se kvalificirala za Europsko prvenstvo.

  Momčad je prošla u dodatne kvalifikacije.

  Momčad je ispala iz natjecanja.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

a^ U utakmici Crne Gore protiv Rusije dodijeljena je pobjeda od 3:0 za Ruse nakon što je susret prekinut u 67. minuti zbog nasilja domaćih navijača i tučnjave igrača (koju je započeo Dmitri Kombarov nakon što je pogogođen nepoznatim objektom kojeg su bacili crnogorski navijači). Rezultat utakmice bio je 0:0, s tim da su Rusi promašili jedanaesterac nekoliko trenutaka prije prekida. Također, to je bio drugi prekid susreta, jer je u prvoj minuti ruski vratar Igor Akinfeev pogođen bakljom, zbog čega je susret bio prekinut 33 minute. Obje momčadi UEFA je novčano kaznila.

Skupina H

a^ Hrvatskoj je oduzet jedan bod zbog rasističkog ponašanja u utakmici s Italijom na Poljudu. Osim toga, Hrvatskom nogometnom savezu određena je novčana kazna od 100 000 eura i zabrana igranja ostalih kvalifikacijskih susreta na Poljudu, kao i igranje sljedećih dviju utakmica bez prisustva navijača. HNS je uložio žalbu na kaznu UEFA-e, no žalba je odbačena na saslušanju 17. rujna 2015.

Skupina I

<div style="font-size:88%;">a^ U prekinutom susretu Srbije protiv Albanije, dodijeljena je pobjeda od 3:0 za Albaniju nakon odluke Međunarodnog suda za spotsku arbitražu (CAS), uz to su Srbiji oduzeta 3 boda jer su domaći navijači ušli u teren i napali albanske igrače, nakon što je iznad stadiona proletio dron sa zastavom Velike Albanije. Prvotno je Srbiji dodijeljena pobjeda od 3:0, ali im je UEFA uz to oduzela ta osvojena tri boda, nakon odluke Disciplinske komisije. Na odluku su uložili žalbu i Srbija i Albanija,</small> ali je UEFA ostala pri svojoj odluci. Oba su saveza potom uložili žalbu CAS-u, koji je 10. srpnja 2015. odbio žalbu Srpskog saveza i djelomično podržao odluku Albanskog saveza, što je značilo da su Srbi izgubili susret s 3:0 i još su im oduzeta tri boda.</div>

Položaji trećeplasiranih
Najbolje rangirana trećeplasirana momčad iz devet skupina prolazi direktno na prvenstvo, dok se ostale ekipe međusobno razigravaju u dodatnim kvalifikacijama. S obzirom na to da skupina I sadrži pet momčadi dok ostale skupine imaju po šest, utakmice sa šestoplasiranim momčadima se ne računaju u ovoj ljestvici. Dakle, svakoj trećeplasiranoj momčadi gleda se ukupno osam susreta za potrebe ove ljestvice.

Turska je postala najbolja trećeplasirana momčad nakon pobjede nad Islandom, dok je u isto vrijeme Kazahstan svladao Latviju, plasiravši se tako na 5. mjesto u skupini A.

Dodatne kvalifikacije
Osam preostalih trećeplasiranih momčadi susrele su se u dodatnim kvalifikacijama da bi se odredila posljednja četiri sudionika Europskog prvenstva, u nokaut formatu gdje ekipe igraju po dvije utakmice, kod kuće i u gostima. Nositelji u ždrijebu određeni su prema UEFA-inom nacionalnom koefcijentu, objavljenom nakon završetka kvalifikacijskih skupina. Ždrijeb je održan 18. listopada 2015. u sjedištu UEFA-a u Nyonu.

Nositelji ždrijeba bili su sljedeći:

Utakmice
Prvi susreti dodatnih kvalifikacija igrani su 12. – 14. studenog, dok su uzvrati igrani 15. – 17. studenog 2015. Četiri pobjednika kvalificirali su se za završnicu prvenstva.

|}

Najbolji strijelci

13 golova
 Robert Lewandowski

11 golova
 Zlatan Ibrahimović

9 golova
 Thomas Müller

8 golova
 Edin Džeko
 Artem Džjuba

7 golova
 Marc Janko
 Wayne Rooney
 Kyle Lafferty
 Steven Fletcher
 Gareth Bale

6 golova
 Ivan Perišić
 Danny Welbeck
 Gylfi Sigurðsson
 Arkadiusz Milik
 Milivoje Novaković
 Andrij Jarmolenko

5 golova
 Kevin De Bruyne
 Eden Hazard
 Omer Damari
 Klaas-Jan Huntelaar
 Cristiano Ronaldo
 Robbie Keane
 Jonathan Walters
 Shaun Maloney
 Marek Hamšík
 Paco Alcácer

4 gola
 David Alaba
 Marouane Fellaini
 Nestoras Mitidis
 Bořek Dočkal
 Kamil Grosicki
 Xherdan Shaqiri
 Burak Yılmaz

Izvori

Vanjske poveznice
Službena stranica
UEFA Euro 2016 na UEFA.com

 2016